Antonio Ghelfi – calciatore italiano
 Elio Ghelfi – allenatore di pugilato italiano